Concord je naziv većeg broja gradova i naselja u državama engleskog govornog područja, a ispod ovog teksta navedeni su najpoznatiji gradovi koji nose taj naziv.

 Concord, Kalifornija
 Concord, New Hampshire
 Concord, Sjeverna Karolina

Za članak o supersoničnom zrakoplovu pogledajte Concorde.